

Аян — річка у Красноярському краї, ліва складова Хети
 Аян — озеро на плато Путорана в Красноярському краї, з якого витікає річка Аян
 Аян — село, районний центр, Хабаровський край
 Аян-Юрях — річка

Аян — річка у Криму, ліва притока Салгиру. Починається з однойменного джерела
 Аян — джерело у Криму, з якого починається річка Аян

Аян — громада в кантоні Вале

 Ваел Аян (*13 червня 1985) — сирійський футболіст, півзахисник саудівського клубу «Наджран»
 Аян Садаков — болгарський футболіст і футбольний тренер

Див. також 
 Аян-Дере
 Аян-сюр-Мільрон
 Аян-сюр-Толон
 Аян-Узень
 Аян-Юрях
 Ле-Аян
 Аян (титул)